Steel River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Steel River (Oberer See), im Thunder Bay District, Ontario
 Steel River (Seal River), in Manitoba

Steel River steht für:

 Steel River (Band), kanadische Musikgruppe
 Steel River Blues, britische Fernsehserie